Toponímia:
 Saint-Germain (Ardèche), municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Saint-Germain (Aube), municipi francès al departament de l'Aube 
 Saint-Germain (Alt Saona), municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Saint-Germain (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Saint-Germain (Viena), municipi francès al departament de la Viena 
 Saint-Germain-au-Mont-d'Or, municipi francès al departament del Roine 
 Saint-Germain-Beaupré, comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa 
 Saint-Germain-Chassenay, municipi francès al departament de la Nièvre 
 Saint-Germain-d'Anxure, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Germain-d'Arcé, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Germain-d'Aunay, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-d'Elle, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-d'Ectot, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-d'Esteuil, municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Germain-d'Étables, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Germain-de-Belvès, municipi francès al departament de la Dordonya 
 Saint-Germain-de-Calberte, municipi del departament francès de la Losera 
 Saint-Germain-de-Clairefeuille, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-de-Confolens, municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Germain-de-Coulamer, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Germain-de-Fresney, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Germain-de-Grave, municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Germain-de-Joux, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Germain-de-la-Coudre, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-de-la-Grange, municipi francès al departament d'Yvelines 
 Saint-Germain-de-la-Rivière, municipi francès al departament de la Gironda 
 Saint-Germain-de-Livet, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-de-Longue-Chaume, municipi francès al departament de Deux-Sèvres 
 Saint-Germain-de-Lusignan, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Germain-de-Marencennes, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Germain-de-Martigny, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-de-Modéon, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Saint-Germain-de-Montbron, municipi francès al departament de Charente 
 Saint-Germain-de-Montgommery, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-de-Pasquier, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Germain-de-Prinçay, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Germain-de-Salles, municipi francès del departament de l'Alier, a la regió d'Alvèrnia 
 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-de-Tournebut, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-de-Varreville, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-de-Vibrac, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Germain-des-Angles, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Germain-des-Bois (Cher), municipi francès al departament de Cher 
 Saint-Germain-des-Bois (Nièvre), municipi francès al departament de la Nièvre 
 Saint-Germain-des-Essourts, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Germain-des-Champs, municipi francès al departament del Yonne 
 Saint-Germain-des-Fossés, municipi occità al departament de l'Alier 
 Saint-Germain-des-Grois, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-des-Vaux, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-des-Prés, diversos indrets
 Saint-Germain-du-Bel-Air, municipi francès al departament de l'Òlt i a la regió de Migdia- Pirineus
 Saint-Germain-du-Corbéis, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-du-Crioult, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-du-Seudre, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Germain-du-Pinel, municipi francès a la regió de Bretanya, departament d'Ille i Villaine
 Saint-Germain-du-Pert, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-du-Puch, municipi francès al departament de la Gironda i a la regió de l'Aquitània
 Saint-Germain-du-Puy, municipi francès al departament de Cher 
 Saint-Germain-du-Salembre, municipi francès al departament de la Dordonya i a la regió de l'Aquitània
 Saint-Germain-du-Teil, municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc- Rosselló
 Saint-Germain-en-Coglès, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Villaine
 Saint-Germain-en-Laye, municipi francès al departament d'Yvelines i a la regió de l'Illa de França 
 Saint-Germain-et-Mons, municipi francès al departament de la Dordonya i a la regió de l'Aquitània
 Saint-Germain-en-Montagne, municipi francès al departament del Jura 
 Saint-Germain-l'Aiguiller, municipi francès al departament de Vendée 
 Saint-Germain-l'Herm, municipi d'Alvèrnia, al nord d'Occitània, al departament francès del Puèi Domat
 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-la-Campagne, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Germain-la-Chambotte, municipi francès al departament de Savoia 
 Saint-Germain-la-Montagne, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Germain-la-Poterie, municipi francès al departament de l'Oise 
 Saint-Germain-la-Ville, municipi francès al departament del Marne
 Saint-Germain-Laval, diversos indrets
 Saint-Germain-Langot, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-Laprade, municipi francès del departament de l'Alt Loira, a la regió d'Alvèrnia 
 Saint-Germain-Laval (Loira), municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Germain-Laval (Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Germain-Lavolps, municipi francès al departament de Corresa 
 Saint-Germain-Laxis, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Germain-le-Châtelet, municipi francès al departament del Territori de Belfort 
 Saint-Germain-le-Fouilloux, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Germain-le-Gaillard (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Saint-Germain-le-Gaillard (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-le-Guillaume, municipi francès al departament de Mayenne 
 Saint-Germain-le-Rocheux, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Saint-Germain-le-Vasson, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Germain-le-Vieux, municipi francès al departament de l'Orne 
 Saint-Germain-Lembron, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Germain-Lespinasse, municipi francès al departament del Loira 
 Saint-Germain-lès-Arlay, municipi francès al departament del Jura 
 Saint-Germain-lès-Arpajon, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Saint-Germain-les-Belles, municipi francès al departament de l'Alta Viena 
 Saint-Germain-lès-Corbeil, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Saint-Germain-les-Paroisses, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Germain-lès-Senailly, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Saint-Germain-les-Vergnes, municipi francès al departament de Corresa 
 Saint-Germain-près-Herment, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Saint-Germain-sous-Cailly, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Germain-sous-Doue, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Germain-sur-Avre, municipi francès al departament de l'Eure 
 Saint-Germain-sur-Ay, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-sur-Bresle, municipi francès al departament del Somme 
 Saint-Germain-sur-Eaulne, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Saint-Germain-sur-École, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Germain-sur-Ille, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Villaine
 Saint-Germain-sur-Rhône, municipi francès al departament de l'Alta Savoia 
 Saint-Germain-sur-Renon, municipi francès al departament de l'Ain 
 Saint-Germain-sur-l'Arbresle, municipi francès al departament del Roine 
 Saint-Germain-sur-Meuse, municipi francès al departament del Mosa 
 Saint-Germain-sur-Moine, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Saint-Germain-sur-Morin, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Saint-Germain-sur-Sarthe, municipi francès al departament del Sarthe 
 Saint-Germain-sur-Sèves, municipi francès al departament de Manche 
 Saint-Germain-sur-Vienne, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Saint-Germain-Village, municipi francès al departament de l'Eure 
 Abadia de Saint-Germain-des-Prés, antic establiment religiós de França, avui al barri de Saint-Germain-des-Prés 
 Berchères-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Bézu-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Cantó de Saint-Germain-de-Calberte
 Cantó de Saint-Germain-du-Bel-Air
 Cantó de Saint-Germain-du-Teil, cantó francès del departament de la Losera 
 Cantó de Saint-Germain-l'Herm, cantó francès del departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia) 
 Cantó de Saint-Germain-Lembron
 Cantó de Saint-Germain-les-Belles
 Cantó de Plogastel-Saint-Germain, divisió administrativa francesa al departament de Finisterre (regió de Bretanya)
 Châtel-Saint-Germain, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Villeneuve-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Districte de Saint-Germain-en-Laye, districte del departament francès d'Yvelines a la regió d'Illa de França 
 Le Val-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Lesquielles-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Plogastel-Saint-Germain, municipi francès a la regió de Bretanya 
 Saint-Jean-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Saint-Maurice-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Sassierges-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Indre 
 Miscel·lània:
 Paris Saint-Germain Football Club, club de futbol francès de la ciutat de París
 Tractat de Saint-Germain-en-Laye, signat a aquesta població propera a París el 1919